Maxim steht für:
 Maxim (Name) – zu Namensträgern siehe dort
 Maxim (Kino), München
 Maxim (Zeitschrift), deutsches Männer-Magazin
 Maxim (Automarke), britische Automarke
 Maxim Tri-Car Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Maxim Integrated, auch Maxim Integrated Products, eine Firma für elektronische Bauteile
 Maxim-Maschinengewehr, ein Maschinengewehr aus dem 19. Jahrhundert
 Maxim (Aarau), ein ehemaliger Schweizer Radiohersteller

Siehe auch:
 Maxim’s
 Maxime
 Maxime (Vorname)
 Maxine